O Ittihad Riadi Fkih Ben Salah (em árabe  :  نادي الإتحاد الرياضي للفقيه بن صالح ), comumente abreviado como Ittihad Fkih Ben Salah, é um clube marroquino de futebol fundado em 1962 e com sede na cidade de Fkih Ben Salah.

História 
O clube foi fundado em 1962. Esteve presente pela primeira vez na elite marroquina em 1980-81, onde permaneceu até 1983-84.

Ligações externas 

Clubes de futebol do Marrocos
Clubes de futebol fundados em 1962